Kräftan kan syfta på:

 Kräftan (stjärnbild) – en astronomisk stjärnbild
 Kräftan (stjärntecken) – ett astrologiskt stjärntecken
 Kräftan – ett annat namn för sjukdomen cancer

Se även
 Kräfta